Dies ist eine Liste der Flugplätze und Flughäfen in Island sortiert nach dem Ort, in dem sich der Flughafen befindet.

!
Island